Albinshof ist ein deutscher Ortsname:
 Albinshof (Krien), Ortsteil der Gemeinde Krien, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Albinshof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, ab 1945: Łączki (Nidzica), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen